Туэйтес () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Туэйтес, Брентон (род. 1989) — австралийский актёр
 Туэйтес, Скотт (род. 1990) — британский профессиональный шоссейный велогонщик.